Die Região Metropolitana do Contestado (deutsch Metropolregion des Contestado, Metropolregion Contestado) ist eine durch das Lei Complementar Estadual de Santa Catarina 571 de 2012 geschaffene Metropolregion des brasilianischen Bundesstaates Santa Catarina. Sie besteht aus 45 einzelnen Municípios, den Selbstverwaltungsgemeinden.

Municípios

Einzelnachweise 

Contestado
Geographie (Santa Catarina)